James Marsh (químic) (1794–1846), químic britànic.
 James Marsh (director) (n. 1963), director de cinema britànic.
 James Marsh (filòsof) (1794–1842), filòsof cristià trascendentalista estatunidenc, president de la Universitat de Vermont.
 James Barney Marsh (1856–1936), enginyer i dissenyador de ponts estatunidenc.
 James Harley Marsh (n. 1943), escriptor i editor canadenc.